ФК «Болонья» в сезоні 1937—1938 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Італії

Кубок Мітропи

Товариські матчі 
 22-08-1937, Лібертас (Ріміні) — Болонья — 2-1
 29-08-1937, Болонья — Кремонезе4-1
 05-09-1937, Мілан — Болонья — 5-1

Турнір У Парижі
 31-10-1937, Ліга Парижа — Болонья — 1-1
 01-11-1937, Збірна Польщі — Болонья — 5-1

 08-05-1938, Болонья — Ліворно — 4-3
 15-05-1938, СПАЛ — Болонья — 1-3
 22-05-1938, Падова — Болонья — 5-3

Турнір у Алжирі
 26-05-1938, Болонья — РАУ (Алжир) — 3-0
 29-05-1938, Болонья — Олімпік (Марокко) — 12-0
Болонья стала переможцем турніру

 12-06-1938, Больцано — Болонья — 1-3
 16-06-1938, Болонья — Модена — 2-2
 26-06-1938, Лаціо — Болонья — 6-1

Посилання 
 
 

1937–1938
Болонья